Condors de Bakersfield, club de la Ligue américaine de hockey créé en 2015.
 Condors de Bakersfield (ECHL), club de la West Coast Hockey League puis de l'ECHL de 1995 à 2015.